PMN – radziecka mina przeciwpiechotna
 PMN – rodzaj leukocytów
 PMN – pseudonim artystyczny Piotra Müldner-Nieckowskiego